Pierre Chang egy fiktív szereplő a Lost című amerikai televíziós sorozatban.

A Hattyú állomás tájékoztatójában

Chang első megjelenése a Hattyú állomás filmjében történt, ahol elmondta a DHARMA Kezdeményezés és Alvar Hanso rövid történetét. Felhívta arra a figyelmet, hogy egy bizonyos „incidens” miatt a kódot minden 108. percben be kell ütni a komputerbe. Később kiderült, hogy Kelvin Joe Inman társa, Radzinsky kivágta a filmből azt a részt, ahol Chang figyelmeztette az állomás lakóit, hogy a számítógépet semmi egyébre nem használhatják, csak a számok beütésére. A videó elején Chang dr. Marvin Candle álnéven mutatkozott be.

A Gyöngy állomás tájékoztatójában

A férfi következő megjelenése a Gyöngy filmjében volt, amelyben elmondta, hogy az állomás dolgozóinak feladata megfigyelni a falon lévő tévékészülékeken át a többi állomáson tartózkodókat, akik nem tudnak a megfigyelésről, csak azt, hogy a munkájuk rendkívül fontos. A megfigyeléseket füzetekbe kellett leírni, melyeket egy pneumatikus csőpostarendszerrel juttatnak el hozzájuk. A túlélők azonban később megtalálták a cső végét, alatta a rengeteg kapszulával. A videó elején Pierre Chang dr. Mark Wickmundként nevezte meg önmagát.

A Láng állomás videóján
Miután Locke legyőzte a Láng számítógépét sakkban, megjelent az állomás logója, utána pedig beugrott egy videó, rajta Changgel. A férfi elárulta, hogy Locke elérte a manuális irányítót; ennek segítségével és különböző kódokkal lehetett kommunikálni a külvilággal, illetve a szonárhasználathoz is ezt kellett igénybe venni. Mivel ezek az eszközök működésképtelenek voltak, Chang felajánlotta: ha a „gonoszok” elfoglalták az állomást, üsse be a 77-et. John ezt megtette, ezzel felrobbantva az épületet.

A Barakkok tájékoztatójában

Mikor Ben a szigetre került, a DHARMA új tagjainak lejátszottak egy videót, melyben szintén Chang szerepelt, aki elmondta, hogy biztonságuk érdekében a dolgozók tartózkodjanak a kerítésen belül, amely megvédi őket a sziget vadállományától. Chang ezután közölte velük a céljukat: a kizárólag a szigetre jellemző egyedi tulajdonságok vizsgálata miatt vannak itt.

Az Orchidea állomás videóján
Az Orchidea állomáson Ben megmutatta Locke-nak a tájékoztatót, amelyben Chang (aki dr. Edgar Halliwax néven mutatkozott be) beszámolt az állomás feladatairól: a sziget különleges tulajdonságai Casimir-effektust hoztak létre, mely által a DHARMA tér- és időbeli kísérleteket végezhet. Demonstrációul egy nyulat küldött előre a négydimenziós térben 100 milliszekundummal. A kísérlet befejezését azonban nem láthattuk, mert a szalag magától elkezdett visszafelé tekeredni, John pedig nem tudta megállítani.

A ComicConon bemutatott videón
A 2008-as ComicConon bemutattak egy videót, melyben végre megtudtuk a férfi igazi nevét, és ahol elmondta, hogy ha az információi helyesek, akkor ezt a filmet 2008-ban fogják látni, amikor George W. Bush a második ciklusát tölti, és az emberek valamilyen „internetnek” nevezett hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. Chang ugyanakkor felkérte a nézőket, hogy akár a múltba való beavatkozással, de akadályozzák meg a Tisztogatást.

Érdekességek

 Chang álnevei mind a gyertyákra utalnak (Candle: gyertya, Halliwax: viasz, Wickmund: kanóc).
 A Hattyú és a Láng tájékoztatójában Changnek jól láthatóan műkarja van, ugyanakkor a Gyöngy és a Orchidea filmjében mindkét karját mozgatja.

Lost-szereplők

fi:Luettelo televisiosarjan Lost hahmoista#Dharma-aloitteen jäsenet